Fire Brigade SC é um clube de futebol da Maurícia. Já disputou a primeira divisão do campeonato nacional. 

Clubes de futebol da Maurícia